De Wereldgroep is het hoogste niveau van de Davis Cup competitie van 2012. De verliezers van de eerste ronde spelen een play-off om in de wereldgroep te blijven en de winnaars gaan verder met de kwartfinales en handhaven zich in de wereldgroep.

Loting 
Eerst genoemd team speelt thuis. Welk team thuis speelt, hangt af van de locatie waar een eventuele eerdere ontmoeting tussen beide landen is geweest.

Eerste ronde

Spanje vs. Kazachstan

Oostenrijk vs. Rusland

Canada vs. Frankrijk

Zwitserland vs. Verenigde Staten

Tsjechië vs. Italië

Servië vs. Zweden

Japan vs. Kroatië

Duitsland vs. Argentinië

Kwartfinales

Spanje vs. Oostenrijk

Frankrijk vs. Verenigde Staten

Tsjechië vs. Servië

Argentinië vs. Kroatië

Halve finales

Spanje vs. Verenigde Staten

Argentinië vs. Tsjechië

Finale

Tsjechië vs. Spanje